Поздноево — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена на северо-западном побережье озера Всус, в 8 км к юго-западу от райцентра, города Невель. Через деревню проходит автодорога Невель — Новохованск и соответствующий участок железной дороги Невель — Полоцк. Остановочный пункт 375 км.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 55 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)